Plaatsen
 Burnet (Texas), plaats in de Verenigde Staten
 Burnet County, county in Texas
 Burnet O'Connor, provincie in Bolivia

 Personen
 Burnet Tuthill (1888-1982), Amerikaans componist
 Frank Macfarlane Burnet (1899-1985), Australisch viroloog
 Gilbert Burnet (1643-1715), Schots theoloog
 Lorenzo Burnet (1991), Nederlands voetballer
 Thomas Burnet (1635-1715), Engels aardwetenschapper

Zie ook 
 Burnett (doorverwijspagina)